Quinto Labieno – militare romano repubblicano
 Tito Labieno – comandante militare della Repubblica romana e tribuno della plebe
 Tito Labieno – storico romano